Дуды () — деревня в Белоруссии, в Моринском сельсовете Ивьевского района Гродненской области. Население 109 человек (1999).

География 
Деревня расположена в 6 км к юго-востоку от города Ивье. Рядом с деревней проходит автомагистраль М6 Минск — Гродно. В 1999 году Дуды насчитывали 109 жителей.

История 
Первое письменное упоминание о Дудах датируется XVI веком. Согласно административно-территориальной реформе середины XVI века поселение вошло в состав Ошмянского повета Виленского воеводства. В 1608 году здесь был образован католический приход, в то же время на средства тогдашних владельцев из рода Ходкевичей здесь был построен деревянный костёл.

В 1653 году имение перешло к Теодору Денгофу, а в 1665 к Яну Казимиру Горбачевскому, речицкому стольнику. Состоянием на 1690 в селе было 14 домов.

С 1709 года Дуды находились во владении Мартиана Воловича, маршалка великого литовского, потом Замойских, Пацов, Буйницких и Зеньковичей. В 1772 в Дудах был построен новый деревянный католический храм, сохранившийся до наших дней. В 1789 поселение получило статус местечка.

В результате третьего раздела Речи Посполитой (1795) Дуды оказались в составе Российской империи, в Ошмянском уезде. В 1866 году село насчитывало 12 дворов. В 1885 году здесь была богадельня, кузница, два трактира, магазин. В 1897 году в Дудах было 39 дворов, но в том же году случился пожар, уничтоживший большую часть деревни.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) Дуды оказались в составе межвоенной Польской Республики, где были в составе сначала Воложинского, а затем Лидского поветов Новогрудского воеводства. В это время здесь был 41 двор.

В 1939 году Дуды вошли в состав БССР, в 1999 году в деревне было 46 дворов и 109 жителей.

Достопримечательности 
 Католический храм Рождества Девы Марии, 1772 год.

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі/ Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) i iнш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1999. — Т. 5:М-Пуд. — 592 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0141-9
 Соркіна I. Мястэчкі Беларусі ў канцы ХVІІІ — першай палове ХІХ ст. — Вільня: ЕГУ, 2010. — 488 с. ISBN 978-9955-773-33-7.

Примечания

Ссылки 
 Дуды на сайте globus.tut.by 
 Дуды на сайте radzima.org  

Населённые пункты Ивьевского района